Ослунд   — шведське прізвище.

Носії 

 Андерс Ослунд (нар. 1952) — шведський і американський економіст
 Ларс-Горан Ослунд (нар. 1945) — шведський спортсмен-лижник, чемпіон світу
 Санні Ослунд (нар. 1952) — шведський футболіст

Шведські прізвища